Méréville, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Méréville, ancienne commune française de l'Essonne intégrée à la commune du Mérévillois en janvier 2019.
 Château de Méréville, Essonne
 Méréville nom d'une variété à cuire de pastèque (Citrullus lanatus) employé dans le sud de la France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France